Канейдиан () — топоним:

 Канейдиан-Ривер — река в США.
 Норт-Канейдиан-Ривер — приток Канейдиан-Ривер
  — город в округе Питсберг штата Оклахома
 Канейдиан (округ, Оклахома) — округ штата Оклахома.
 Канейдиан (Техас) — город в штате Техас.

См. также
 First Canadian Place
 Canadian National Railway
 Canadian North
 Canadian Hot 100
 Canadian Airlines
 Canadian Helicopters
 Canadian Brass
 Canadian Albums Chart
 Canadian Masters
 Canadian Entomologist
 Canadian Locomotive Company